Ю́рий И́горевич Мама́ев (3 февраля 1984, Омск, СССР) — российский футболист, полузащитник клуба «Арсенал».

Карьера 
До переезда в Германию футболом занимался в своем родном Омске. В Германии играл в футбольной академии «Штутгарта», а также за «Штутгарт II» и «Зонненхоф Гроссашпах». В 2006 году вернулся в Россию. С «Шинником» и «Тереком» играл в премьер-лиге. В 2008 году подписал контракт с одесским «Черноморцем», но, проведя лишь одну игру на Кубок Украины 14 сентября против «Оболони» (0:1), покинул клуб. 2009 год провёл в «Луче-Энергии». С 2010 года выступал за «Балтику». В начале 2012 года пополнил ряды даугавпилсской «Даугавы», после чего в августе вернулся в «Луч-Энергию». Зимой 2013 года подписал контракт с «Петротрестом». Летом того же года уехал играть в Польшу, где защищал цвета клуба «Вигры». С 2014 года играл в литовском «Тракае».

В РФПЛ провёл 21 матч, забил 1 мяч.

В Лиге Европы провёл 8 матчей.

Достижения 
 Победитель второй лиги Белоруссии: 2019
 чемпион Латвии: 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 2017
 Серебряный призёр чемпионата Литвы (2): 2015, 2016
 Финалист Кубка Литвы: 2015/16
 Победитель первого дивизиона России: 2007
 Победитель чемпионата Германии U-19: 2003

Личная жизнь 
В мае 2012 года родился сын.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зонненхоф Гроссаспах»
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Вигры»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Даугава» Даугавпилс
Игроки ФК «Петротрест»
Игроки ФК «Ритеряй»
Игроки ФК «Жальгирис» Каунас
Игроки ФК «Арсенал» Дзержинск